George Georgiou ist der Name folgender Personen:

* George Georgiou (Chemiker) (* 1959), US-amerikanischer Chemiker 
 George Georgiou (Fotograf) (* 1961), britischer Fotograf 
 George Georgiou (Schauspieler), britischer Schauspieler